Бланкенхајм може бити:

 Бланкенхајм (Округ Мансфелд-Зидхарц), општина у округу Мансфелд-Сидхарц, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.
 Бланкенхајм (Ар), општина у округу Ојскирхен, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.